Рыболовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Рыболовка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Рыболовка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.